Jack Lawrence (1912-2009) – cantautore statunitense
Jack Lawrence (1975) – fumettista inglese
Jack Lawrence (1976) – bassista statunitense
Jack Lawrence (1904-1984) – giocatore irlandese di cricket
Jack Lawrence (1967) – attore pornografico statunitense